Васи́лий Евге́ньевич Костю́к (; ) — украинский футболист, защитник.

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за ДЮФК из Борисполя и киевский РВУФК. Начал профессиональную карьеру в «Динамо-3», клуб выступал во Второй лиге Украины. Всего в команде он провёл около года и сыграл 15 матчей. В марте 2007 года провёл 3 матча за столичный ЦСКА в Первой лиге Украины.

Летом 2007 года перешёл в луганскую «Зарю». В Высшей лиге Украины дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем матче против симферопольской «Таврии» (2:3), Костюк вышел на 64 минуте вместо Дмитрия Воробья. Всего в «Заре» он провёл 2 года и сыграл в чемпионате Украины всего 6 матчей, в молодёжном первенстве он сыграл 39 матчей и забил 13 мячей.

В марте 2010 года перешёл в алчевскую «Сталь-2», но вскоре покинул клуб.

Карьера в сборной 
В ноябре 2004 года провёл 2 матча за юношескую сборную Украины до 17 лет против Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сталь» (Алчевск)
 Профиль на сайте football.lg.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Николаев